Soda může označovat:

 chemická sloučenina
 jedlá soda – soda bicarbona, hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3), bílý prášek se zásaditou chutí
 soda na praní – uhličitan sodný (Na2CO3), v bezvodém stavu bílý prášek

 další významy
 sodovka, sodová voda – hovorové synonymum pro perlivou vodu sycenou oxidem uhličitým
 dostat sodu – hovorové synonymum pro nějaký nepříjemný osobní zážitek či obtížnou událost
 Česká soda – satirický televizní pořad z let 1993–1997 produkovaný společností Febio pro Českou televizi

Externí odkazy